Камасу́тра (, ) — древнеиндийский трактат, посвящённый теме камы — сферы чувственной, эмоциональной жизни, влечения и любви. 

«Камасутра» опирается на многочисленные предшествующие труды в области камашастры — учения о каме и, благодаря своей полноте и систематичности, многими рассматривается как основополагающий труд в этой области в санскритской литературе. Автор текста — Ватсьяяна. Полное название этого произведения — «Ватсьяяна кама сутра» («Наставление о каме, принадлежащие Ватьсьяяне»). Полагают, что автор жил в III—IV веках н. э., вероятно, в государстве Гуптов.

История 

См. также: Общество Камасутры
 
На английском языке «Камасутра» впервые была опубликована в Англии в 1883 году в переводе с санскрита, выполненным капитаном сэром Ричардом Бёртоном. Он владел двадцатью девятью языками, относящимися к различным языковым семьям, тем не менее не знал санскрита, на котором была написана Камасутра. Бёртону предстояло списаться с Фостером Фитджеральдом Арбетнотом (ему принадлежала копия произведения), и они решили перевести классическое руководство по сексу на английский язык. Далее они наняли индийского учёного Бхагванлала Индраджи, чтобы он сделал набросок по-английски. Уже затем Бёртон отредактировал текст.

Переводчики ожидали трудностей с цензурой и оправдывались тем, что книга издана за пределами Англии и предназначена для исследовательских целей. Кроме того, её первым изданиям была назначена завышенная цена, что исключало покупку широкими слоями общества. Книга издавалась частными издательствами редкими тиражами вплоть до сексуальной революции 1960-х годов.

Разделы 
Камасутра содержит 64 главы, собранные в 49 частей, объединённые в 7 разделов. Разделы Камасутры:
 Общий (5 глав) — о любви вообще, её месте в жизни человека.
 О любовном соединении (15 глав) — глубокий анализ поцелуев, различных типов предварительных ласк, оргазма, список сексуальных позиций, оральный секс (аупариштака), парафилии, а также ситуации любовного треугольника (семьи втроём — муж, жена и любовница мужа).
 Об обращении с девушками (9 глав) — ухаживание и свадьба.
 Относительно замужних женщин (8 глав) — об отношениях в семье между мужем и жёнами, как жёнам следует вести себя.
 О чужих жёнах (10 глав) — в основном об обольщении.
 О гетерах (9 глав).
 Тайное наставление (6 глав) — о том, как очаровывать окружающих и восстанавливать влечение.

Содержание 
«Камасутра» описывает всего 64 сексуальные позиции, называя их «искусствами». Ватсьяяна полагал, что есть 8 способов заниматься любовью, по 8 позиций в каждом способе. В книге они называются «64 искусства». Раздел «О любовном соединении», рассматривающий сексуальные практики и позиции, наиболее широко известен, и в современной массовой культуре он переиздаётся чаще всего (зачастую в версиях, весьма далёких от оригинала). Часто этот раздел даже принимают за всю книгу целиком.

Вместе с тем, сексуальным практикам посвящена всего примерно пятая часть книги, а собственно позам в сексе — три главы общей длиной, то есть едва больше сотни сутр. В остальных разделах говорится о том, как быть хорошим гражданином, а также предлагаются размышления о взаимоотношении мужчин и женщин. «Камасутра» называет занятия сексом «божественным единением». Ватсьяяна полагал, что в сексе как таковом нет ничего предосудительного, но заниматься им легкомысленно — грешно.

Из-за большой популярности в современной западной культуре, с «Камасутрой» нередко ассоциируются и смешиваются любые другие индийские трактаты о чувственной, физической любви — такие как средневековый трактат Кокошастра или более поздняя поэтическая Ананга Ранга.

Значение 
«Камасутра» в наше время не утратила значения как руководство сексуальности и памятник в истории сексологии. Она также является историческим документом, описывающим бытовые и общественные (не только сексуальные) обычаи и практики Древней Индии в те времена.

Позиции Камасутры 
Хотя «Камасутра» не была иллюстрирована, и большинство поз описаны в ней весьма кратко или вовсе лишь названы, зачастую эротические миниатюры могольской живописи и вышедших из неё в XVI—XIX веках индийских школ и стилей описываются как «иллюстрации к Камасутре».

Среди описанных сексуальных позиций: «Зевок, Краб, Забивание гвоздя» и т. д. Многие позиции названы по имени животных, которым следует подражать в данном случае (отмечается также, что при этом партнёры должны копировать звуки указанных животных).

См. также 
 Ананга Ранга
 Кама
 Сутра
 Камашастра
 Песнь песней Соломона
 Позы Аретино
 Кхаджурахо
 Туринский эротический папирус

Примечания

Литература

Ссылки 

 Richard Burton translation — Перевод Камасутры на английский язык (Ричарда Бёртона)
 Фоторепортаж «Кхаджурахо: Камасутра в камне»

Руководства по сексу
Тексты на санскрите
Сутры
Наука в Древней Индии